Сюй (гексаграмма) — 5-я из 64-х гексаграмм «Ицзина».
 Сюй (фамилия) — китайская фамилия.